est une expression anglaise signifiant « planète Terre ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 Planète Terre, téléfilm de  diffusé le .

Télévision 

 , série télévisée diffusée du  au  sur  ;
 Planet Earth, série télévisée diffusée du  au  sur .

Musique

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;

Album 

 , album sorti le , bande son de Planète Terre ;

 , album de  sorti le  ;
 Planet Earth, album de  sorti le .

Voir aussi